Bezárva, (2016) francia-kanadai thriller film, rendezte Farren Blackburn
 Bezárva, (2022) amerikai thriller film, rendezte D. J. Caruso